Bruno Amalfitano, scenografo italiano
 Domenico Amalfitano, politico italiano
 Morgan Amalfitano, calciatore francese
 Romain Amalfitano, calciatore francese